Op Roland Garros 1987 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 25 mei tot en met 7 juni 1987.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Martina Navrátilová en Andrea Temesvári had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Navrátilová speelde samen met Pam Shriver – dit Amerikaanse duo was het eerste reekshoofd, en won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Steffi Graf en Gabriela Sabatini in twee sets. Het was hun 63e gezamenlijke titel. Navrátilová had daar­naast 68 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver 21.

Nederlandse en Belgische speelsters 
Zeven Nederlandse vrouwen speelden mee.
 Carin Bakkum en Marianne van der Torre bereikten de tweede ronde.
Voor alle overige Nederlandse dames was de eerste ronde het eindstation:
 Manon Bollegraf en de Zweedse Maria Lindström;
 Marcella Mesker en de Amerikaanse Kathleen Horvath;
 Nicole Jagerman en de Mexicaanse Heliane Steden;
 Nanette Schutte en de Amerikaanse Terry Holladay;
 Hellas ter Riet en de Italiaanse Federica Bonsignori.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (op pagina 2)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1987